Pădurenii se poate referi la:

Pădurenii (Mintiu Gherlii) - localitate din județul Cluj
Pădurenii (Tritenii de Jos) - localitate din județul Cluj
Pădurenii - localitate din județul Buzău
 Biserica de lemn din Pădurenii

Vezi și 
 Pădurea (dezambiguizare)
 Pădureni (dezambiguizare)
 Pădurețu (dezambiguizare)
 Pădureți
 Pădureanu (nume de familie)